C.J. Ramone – musicista statunitense
 Dee Dee Ramone – musicista, rapper e cantautore statunitense
 Elvis Ramone – batterista statunitense
 Joey Ramone – cantante statunitense
 Johnny Ramone – chitarrista statunitense
 Marky Ramone – batterista statunitense
 Phil Ramone – produttore discografico, violinista e compositore statunitense
 Richie Ramone – batterista statunitense
 Tommy Ramone – batterista, produttore discografico e cantautore ungherese naturalizzato statunitense